

Населені пункти та їхні частини
 Михалів (Міхалюв) — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), в гміні Рахане Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Міхалюв — село в гміні Сулув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Міхалюв — частина села Маньови в гміні Чорштин Новотарзького повіту Малопольського воєводства

 Михалів-Колонія — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що перебуває тепер у Польщі

Примітки